Molekulska formula -{C9H17N}- se može odnositi na:

 Azaspirodekan
 Hinolizidin